peut désigner :
 Henry Hermand (1924-2016), chef d'entreprise et militant français ;
 Didier Hermand (1959), écrivain français ;
 Morgan Hermand-Waiche (1983), homme d'affaires français.